Österholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österholm, Iniö, Åboland, 
 Österholm (vid Maskinnamo, Korpo), Åboland, 
 Österholm (vid Käldersö, Korpo), Åboland, 
 Österholm, Nagu, Åboland,

Se även
Österholmen
Österholmarna